Лойе (, ) — фамилия. Известные носители:

 Лойе, Александр Витальевич (род. 1983) — российский актёр.
 Лойе, Джон (1680—1730) — бельгийский композитор, клавесинист, флейтист и гобоист.
 Лойе, Экхард (род. 1958) — немецкий гребец-каноист.